RZ peut faire référence à :
 Return To Zero en Télécommunications, une méthode de codage en ligne,
 Zouaves,
 Rheiderland-Zeitung,
 Rz, digramme de l'alphabet latin
 RZ, une voiture produite par Alfa Romeo et Zagato dans les années 1990